Józef Rolski (1839-1862), konspirator, działacz organizacji czerwonych, naczelnik Warszawy
 Józef Rolski (1883-1967), nauczyciel, żołnierz Legionów Polskich, polityk